Бенно фон Арент (1898—1956) — німецький кінорежисер, костюмер, дизайнер і архітектор. Оберфюрер СС.
 Вільгельм Арент (1864 — після 1913) — німецький актор, редактор, письменник і поет.
 Едді Арент (1925—2013) — німецький актор кіно і телебачення.
 Івона Арент (* 1968) — польська політична діячка; депутат Сейму.
 Тобіаш Арент (1646—1724) — церковний діяч Речі Посполитої, богослов, священник-єзуїт, педагог, провінціал Литовської провінції єзуїтів, ректор Віленської єзуїтської академії і університету.

 Арент Пассер — скульптор та архітектор голландського походження.
 Хендрік Арент Гамакер (1789—1835) — нідерландський історик-сходознавець.